Almagro ist der Name folgender Orte:
 Almagro (Buenos Aires), Stadtteil von Buenos Aires
 Almagro (Spanien), Ort in der Provinz Ciudad Real in Spanien
 Almagro (Madrid), Stadtteil im Bezirk Chamberí der spanischen Hauptstadt Madrid

 Almagro (Samar), Ort in der Provinz Samar auf den Philippinen
 Diego de Almagro (Stadt), nordchilenische Kleinstadt in der Provinz Chañaral der Región de Atacama
 Almagro (Danville), Stadtteil von Danville, Virginia

Almagro, de Almagro oder d'Almagro ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Almagro (* 1963), uruguayischer Politiker
 Nicolás Almagro (* 1985), spanischer Tennisspieler
 Sebastián Almagro Castellanos (1923–2006), spanischer Unternehmer und Pilot

Almagro bezeichnet:
 Club Almagro, Fußballverein in Buenos Aires, Argentinien
 CA San Lorenzo de Almagro, Fußballverein in Buenos Aires, Argentinien